Пюилора́н (, ) — упразднённый кантон во Франции, находился в регионе Юг — Пиренеи, департамент Тарн. Входил в состав округа Кастр.

Код INSEE кантона — 8124. Всего в состав кантона Пюилоран входили 10 коммун, из них главной коммуной являлась Пюилоран.

Кантон был упразднён в марте 2015 года.

Население 
Население кантона на 2009 год составляло 7552 человека.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Пюилоран на сайте INSEE
 Население коммун департамента Тарн на сайте INSEE
 Расположение кантона Пюилоран на карте Франции

Упразднённые кантоны департамента Тарн